Kajetan Koźmian (1771–1856) – poeta polski, krytyk literacki, pamiętnikarz
 Jan Koźmian (1814–1877) – ksiądz publicysta i działacz społeczny
 Stanisław Egbert Koźmian (1811–1885) – polski tłumacz, wsławił się przekładami utworów Williama Szekspira
 Stanisław Koźmian (1836–1922) – polityk konserwatywny, reżyser, krytyk teatralny, publicysta i historyk